«Немного мира и покоя» () — это второй сегмент первой серии первого сезона первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».

Пролог 
Как было бы приятно, если бы иногда все замолкали и переставали дёргать вас? Разве было бы не здорово иметь время, чтобы додумать мысль или помечтать? Думать вслух, и чтобы от вас не требовали объяснить, что вы имеете в виду? Если бы у вас была такая сила, осмелились бы вы воспользоваться ею, даже зная, что молчание имеет собственные голоса... в Сумеречной зоне?

Сюжет 
Действие происходит в обычной многодетной американской семье. Замужняя домохозяйка и мать четверых очень подвижных и шумных детей Пенни, утомлённая однообразием семейной жизни, однажды находит возле своего дома золотые солнечные часы, спрятанные в небольшую прямоугольную деревянную шкатулку. Этот часы необычны тем, что предоставляют возможность управлять временем тому, кто их носит. Надев их на шею, Пенни получает не только ценное украшение, но и сверхъестественную способность останавливать время тогда, когда ей вздумается, чем она немедленно начинает пользоваться. Теперь для того, чтобы наслаждаться абсолютной тишиной и хоть немного отдохнуть от семейной жизни, Пенни достаточно лишь приказать всем окружающим замолчать, а чтобы вернуть всё как было, дать команду говорить. Однажды поздно вечером аварийное радиовещание США сообщает о начале ядерной войны между США и СССР, а также о том, что первая советская ракета уже пересекла воздушное пространство Соединённых Штатов и вскоре должна упасть на территорию государства. Во время паники, что охватила её и других членов семьи, мужа и детей, Пенни приказывает всем замолчать, в результате чего время снова останавливается. В конце эпизода Пенни идёт по улице и, остановившись, видит ракету, пущенную Советским Союзом, что замерла в воздухе, не долетев до земли. Таким образом Пенни на некоторое время спасает свою родину и близких, оттянув неизбежную гибель от взрыва ракеты.

В ролях

Интересные факты 
 Эта серия не имеет эпилога.
 В финальной сцене, в театре, когда Пенни останавливает время, показываются два фильма 1964 года:  Доктор Стрейнджлав и Система безопасности, которые изображают ядерную войну.

Ссылки 
 
 TV.com, «The Twilight Zone (1985): A Little Peace and Quiet» 

Серии первого сезона первого возрождения телесериала «Сумеречная зона»